John Lammers (né le 28 février 1986 à Langley, en Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en ,  au total par les Stars de Dallas au repêchage d'entrée de 2004. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Moose du Manitoba au poste de ailier gauche.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
| 2001-2002|| Hurricanes de Lethbridge || LHou ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003|| Hurricanes de Lethbridge || LHou ||53 ||17 ||15 ||32 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004|| Hurricanes de Lethbridge || LHou ||62 ||21 ||24 ||45 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005|| Hurricanes de Lethbridge || LHou ||66 ||17 ||30 ||47 ||43 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2005-2006|| Silvertips d'Everett || LHou ||70 ||38 ||37 ||75 ||25 ||15 ||5 ||6 ||11 ||12
|-
| 2006-2007|| Steelheads de l'Idaho || ECHL ||9 ||2 ||2 ||4 ||4 ||22 ||7 ||12 ||19 ||2
|-
| 2006-2007|| Stars de l'Iowa || LAH ||52 ||6 ||8 ||14 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Steelheads de l'Idaho|| ECHL ||36 ||27 ||16 ||43 ||22 ||4 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
| 2007-2008|| Stars de l'Iowa || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Ässät Pori || SM-liiga ||23 ||0 ||4 ||4 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Aeros de Houston || LAH ||57 ||12 ||14 ||26 ||40 ||18 ||0 ||8 ||8 ||4
|-
| 2009-2010|| Aces de l'Alaska || ECHL ||25 ||20 ||15 ||35 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Moose du Manitoba || LAH ||11 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010||Bruins de Providence || LAH ||31 ||8 ||9 ||17 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Heat d'Abbotsford || LAH ||4 ||1 ||4 ||5 ||2 ||12 ||2 ||5 ||7 ||2
|-
|2010-2011 ||HC Lasselsberger Plzeň ||Extraliga ||49 ||10 ||11 ||21 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||EC Klagenfurt AC ||EBEL || 43|| 12|| 13|| 25|| 58|| 16|| 5|| 2|| 7|| 10
|-
|2012-2013 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 53|| 25|| 32|| 57|| 34|| 15|| 4|| 6|| 10|| 8
|-
|2013-2014 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 43|| 14|| 20|| 34|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || EC Villacher SV || EBEL || 54|| 13|| 23|| 36|| 32|| 5|| 0|| 2|| 2|| 14
|-
| 2015-2016 || HC Innsbruck || EBEL ||54 ||18 ||31 ||49 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || HC Innsbruck || EBEL ||52 ||22 ||36 ||58 ||22 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2017-2018 || HC Innsbruck || EBEL ||54 ||17 ||32 ||49 ||18 ||6 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
| 2018-2019 || HC Innsbruck || EBEL ||52 ||17 ||30 ||47 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || HC Innsbruck || EBEL ||45 ||14 ||26 ||40 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2020-2021 || ESV Kaufbeuren || DEL2 ||45 ||25 ||41 |66 ||12 ||5 ||3 ||3 ||6 ||2 
|- 
| 2021-2022 || ESV Kaufbeuren || DEL2  ||  || 
|-

Internationales 

|2004 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior U18 || 7 || 3 || 0 || 3 || 0 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en février 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du HC Plzeň
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du HC Innsbruck
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du ESV Kaufbeuren